Danger Island steht für:

 Danger Island (Chagos-Archipel), Insel im Chagos-Archipel
 Danger Island, anderer Name für Pukapuka (Cookinseln), Atoll der Cookinseln
 Danger Island, Originaltitel von Urlaubsflug auf die Insel des Grauens, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1992

Siehe auch:
 Danger-Inseln, Inselgruppe im Weddell-Meer, Antarktis